Та́риту () — деревня в волости Сааремаа уезда Сааремаа, Эстония. 

До 2014 года деревня была в составе волости Люманда. В 2014—2017 годах (до административной реформы местных самоуправлений) входила в состав волости Ляэне-Сааре.

Согласно историческому административному делению относилась к приходу Кихельконна.

География 
Расположена на острове Сааремаа, в 22 километрах к западу от уездного и волостного центра — города Курессааре. Высота над уровнем моря — 13 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 32 человека, все — эстонцы.

Численность населения деревни Тариту:

Инфраструктура 
В деревне есть Народный дом и библиотека, которая была основана в 1923 году. В настоящее время они работают в здании бывшей школы, действовавшей в деревне с 1927 года. В Народном доме работают кружки по интересам: театральный кружок, кружок народного танца, певческий кружок бабушек-дедушек.

Рядом со школьным зданием установлен памятный знак выпускникам школы, погибшим  во Второй мировой войне. Текст на памятнике гласит: «Храня красу отечества, сражаясь против врагов, пали... » () — далее следуют имена погибших. Летом 1993 года было решено установить на памятнике дополнительную табличку с именами погибших солдат, воевавших в немецко-фашистских войсках.

Важнейшим событием в деревне является Праздник песни, который проводится каждое лето с 1951 года. В нём участвуют жители не только Тариту, но и окрестных деревень: Коймла, Коки, Котланди, Риксу, Лахетагузе, Тоомалыука и Лымала.

История 
В письменных источниках 1645 года упоминается Darrite Claß, 1826 года — Tarrito (три хутора), 1900 года — деревня Тарито.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1880 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, обозначен населённый пункт Таррито.

В 1977–1997 годах Тариту официально была частью деревни Коймла.

Известные личности 
В деревне Тариту родился Лаури Леэзи — эстонский педагог, в 1992—2018 годах — директор Таллинского французского лицея, офицер Ордена академической Пальмовой ветви, кавалер ордена Белой звезды и ордена Почётного легиона.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сааремаа
Сааремаа (волость)